O Pico das Bichas é uma elevação portuguesa localizada nas freguesias Santa Cruz da Graciosa e Guadalupe, no concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, arquipélago dos Açores.

Este acidente geológico tem o seu ponto mais elevado nos 156 metros de altitude acima do nível do mar.

Próxima a esta elevação encontra-se o Pico dos Barcelos, a localidade de Bom Jesus e os lugares do Caminho do Sumidouro e Terra do Conde.

Ver também 
 Lista de montanhas dos Açores

Referências 
 Mapa dos Açores, Série Regional, 5º Edição ISBN 978-989-556-071-4

Santa Cruz da Graciosa
Montanhas dos Açores